Asteroidi troiani di Giove – sistema di asteroidi controllati dal campo gravitazionale di Giove, insieme a quello del Sole
 Asteroidi troiani di Giove – asteroidi troiani di Giove orbitanti nei pressi del punto lagrangiano L4 di Giove i cui nomi sono ispirati da partecipanti alla guerra di Troia di provenienza greca
 Asteroidi troiani di Giove – asteroidi troiani di Giove orbitanti nei pressi del punto lagrangiano L5 di Giove i cui nomi sono ispirati da partecipanti alla guerra di Troia di provenienza troiana